Яку́тские языки (диалекты) — тюркская группа диалектов, распространённых на территории Российской Федерации в таких регионах, как Якутия, Красноярский край, Хабаровский край, Магаданская область, Амурская область, Иркутская область, Забайкальский край.

 Якутский язык
 Акающие якутские диалекты
 Окающие якутские диалекты
 Долганский язык (иногда считается наречием якутского языка)

Тюркские языки